Кола може да се отнася за:
 Лека кола̀ – лек автомобил;
 Товарна кола̀ – товарен автомобил, камион;
 Волски кола̀ – превозно средство с животинска тяга – един или два вола, и традиционна дървена конструкция. Типичен израз: „Докара едни кола сено“. Когато е за теглене от кон, се нарича каруца.
 Ко̀ла – печатан от двете страни голям лист хартия, сгънат по такъв начин, че дава 16 страници от книга.
 Ко̀ла - разговорна дума за колови напитки - Кока-Кола, Пепси Кола и други.
 Ко̀ла (Cola) - род от около 125 дървесни вида растящи в тропическите африкански дъждовни гори.
 Ко̀ла - град в Русия, административен център на Колски район в Мурманска област.
 Колски полуостров – полуостров в най-северната част на Русия, част от Мурманска област.